

Astronomia
17115 Justiniano – asteroide della fascia principale

Onomastica
Justiniano – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Giustiniano

Persone
 Justiniano – fumettista statunitense

Diego González Montero Justiniano – governatore reale del Cile
Federico Justiniano – calciatore boliviano
Juan Carlos Arce Justiniano – calciatore boliviano
Raúl Justiniano – calciatore boliviano